L'armée de Belgique désigne plusieurs formations militaires :

 une Armée de Belgique (Révolution française) une armée de la Révolution française porta ce nom entre  et 
 une Armée de Belgique (Cent-Jours), l'armée française lors de la campagne de Belgique de 1815 également appelée armée du Nord 
 une Armée secrète (Belgique), organisation de résistance belge durant la Seconde Guerre mondiale, organisée par le colonel Jules Bastin
 la  armée française porta ce surnom durant la Première Guerre mondiale

Voir aussi 
 Forces armées belges